Fighting The World — п'ятий студійний альбом американської групи Manowar, який був випущений 17 лютого 1987 року.

Композиції

Джерела 
 Fighting The World  allmusic
 Fighting The World  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Manowar